Grzegorz VII – papież 1073–1085
 Grzegorz VII – patriarcha Konstantynopola 1923–1924